«Вечер с Адель» () — телевизионный спецвыпуск британской певицы и автора песен Адели, который вышел в эфир 14 ноября 2021 года на телеканале CBS, а также на сервисе Paramount+.

Во время концертного шоу под аккомпанемент живого оркестра и в присутствии звёздной аудитории Адель исполнила три новых песни из готовящегося к выходу четвёртого студийного альбома 30 (2021), а также песни из её предыдущих трёх альбомов, 19 (2008), 21 (2011) и 25 (2015). Выступления перемежались c интервью Адели Опре Уинфри.

Шоу получило положительные отзывы критиков. В вечер премьеры в США, спецвыпуск привлёк к экранам более десяти миллионов человек, что стало лучшим результатом с апреля 2021 года, когда проходила трансляция 93-ой церемонии награждения премии «Оскар».

Запись концерта проходила в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе 24 октября 2021 года.

Сет-лист 
 «Hello»
 «Easy on Me»
 «Skyfall»
 «I Drink Wine»
 «Someone like You»
 «When We Were Young»
 «Make You Feel My Love»
 «Hold On»
 «Rolling in the Deep»
 «Love Is a Game»

Приглашённые гости 
Среди гостей, присутствовавших на концерте под открытым небом, были: Джеймс Корден, Дрейк, Селена Гомес, Дуа Липа, Тайлер Перри, Мелисса Маккарти, Дональд Гловер, Николь Ричи, Сет Роген, Гордон Рамзи, Молли Шеннон, Эллен Дедженерес, Сара Полсон, Холланд Тейлор, Аарон Пол, Джесси Тайлер Фергюсон, Трейси Эллис Росс, Габриэль Юнион, Дуэйн Уэйд, Крис Дженнер, Лиззо, Ава Дюверней, Эмма Уотсон и Леонардо Ди Каприо.

Трансляция

Примечания

Ссылки 
 Вечер с Адель на сайте CBS



Адель
Фильмы-концерты
Программы телеканала Си-би-эс